Ива́н Корни́лов:
 Корнилов, Иван Алексеевич (1899—1953) — генерал-майор.
 Корнилов, Иван Иванович (1904—1976) — советский ученый, специалист в области физикохимии и металлохимии.
 Корнилов, Иван Михайлович (1912—1998) — советский общественный и хозяйственный деятель, директор Уральского оптико-механического завода.
 Корнилов, Иван Петрович (1811—1901) — писатель, географ.